Svoboda (o «свобода» en cirílico) es un sustantivo abstracto que significa libertad en varias lenguas eslavas. Como apellido, hace referencia a los «hombres libres» en contraposición con los «siervos». En croata y en serbio se escribe «sloboda»; en polaco se escribe «swoboda».

Puede designar:

Topónimos 

El nombre, en búlgaro, se escribe .
 Svoboda, pueblo del municipio de Kameno, en la provincia de Burgas. 
 Svoboda, pueblo del municipio de Dobrichka, en la provincia de Dobrich.
 Svoboda, pueblo del municipio de Momchilgrad, en la provincia de Kardzhali.
 Svoboda, pueblo del municipio de Strelcha, en la provincia de Pazardzhik.
 Svoboda, pueblo del municipio de Chirpan, en la provincia de Stara Zagora.

En ruso se escribe Свобода.
 Svoboda, pueblo del raión de Krymsk, en el krai de Krasnodar.
 Svoboda, pueblo del raión de Kurgáninsk, en el krai de Krasnodar.

Política 
 Unión Pan-ucraniana "Libertad" (Svoboda), partido político ucraniano fundado en 1991.

Historia 
 Svoboda: organización terrorista anarquista rusa de principios del siglo XX

Apellido 
Svoboda puede ser también un apellido checo y eslovaco. Su forma femenina es Svobodová.
 Ludvík Svoboda (1895-1979), héroe nacional checo
 Madeleine Robinson (1917-2004), actriz franco-suiza, de padres de origen checo, cuyo apellido era Svoboda.
 Josef Svoboda (1920-2002), escenógrafo checoslovaco.

Autores de nombres botánicos 
 J.Svoboda - J. Svoboda fl. 1991
 Svoboda - Pravdomil Svoboda 1908-1978.

Referencias